Tirolesi – abitanti di Colonia Tirolesa
Tirolesi – abitanti del comune denominato Tirolo
Tirolesi – abitanti della regione geografica denominata Tirolo in Austria e Italia quindi cittadini austriaci e italiani, che sono definiti pure altoatesini poiché abitanti nella provincia Alto Adige o provincia di Bolzano